La seguente voce reca una lista degli stati secondo l'importanza della religione, basata su un Gallup Poll del 2009.

Il sondaggio d'opinione ha un'ampia questione: "È la religione importante nella Sua vita quotidiana?" La distribuzione delle risposte "sì" e "no" è rappresentata di seguito. Le discrepanze sono a causa delle risposte "non conosco" e "rifiuto". In termini di demografia, L'India ha il maggior numero di persone religiose nel mondo, con un numero di credenti stimato fra 960 milioni e un miliardo. La Cina, nonostante meno di un quinto della sua popolazione (~18-19%) si professi credente, è al secondo posto con un numero di credenti stimato in 240-260 milioni, seguita dall'Indonesia (~235 milioni), dagli Stati Uniti (~205 milioni), dal Pakistan (~175 milioni), dal Brasile (~168 milioni) e dal Bangladesh (~161 milioni).

Note

Voci correlate 
 Stato
 Religione
 Religione di Stato

Liste per stato
Religione per stato